Parti républicain du peuple peut désigner :

 en Égypte - Parti républicain du peuple ;
 en Moldavie - Parti républicain du peuple ;
 en Russie - Parti républicain populaire russe ;
 au Salvador - Parti populaire républicain ;
 en Turquie - Parti républicain du peuple.

Voir aussi